Meziříčko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Meziříčko (okres Žďár nad Sázavou)
 Meziříčko (okres Třebíč)
 Horní Meziříčko (okres Jindřichův Hradec)